Chilla, canide sudamericano.
Chilla katna, periodo di isolamento dei musicisti indiani
Chilla, città dell'Ecuador
Cantone di Chilla, cantone dell'Ecuador
Chilla, rapper svizzera